Agape har flere betydninger:

 Agape
 Agape (forening), En kristen forening, der arbejder med tro og psykologi samt seksualitet og parforhold

Musik 
 Agápē (mixtape), et mixtape af JoJo
 Agape, et album af Yoo Young-jin fra 2001
 Agape, et album af Rick Cassidy fra 1975
 Agape (Lantlôs-album), et album af Lantlôs fra 2011